Craigellachie hat folgende Bedeutungen:

 ein Dorf in Schottland; siehe Craigellachie (Schottland)
 eine Whisky-Brennerei; siehe Craigellachie (Whiskybrennerei)
 ein Ort in der kanadischen Provinz British Columbia, wo die Bauarbeiten an der transkontinentalen Eisenbahn der Canadian Pacific Railway abgeschlossen wurden; siehe Craigellachie (British Columbia)
 ein Ort in Neuseeland, siehe Craigellachie (Neuseeland)